peut désigner :
 , une bande dessinée de science-fiction britannique publié dans 2000 AD, créé par Gerry Finley-Day et Dave Gibbons en 1981 ;
 
ou les adaptations de cette œuvre en jeu vidéo :
 , un jeu vidéo sorti en 1986
 , un jeu vidéo sorti en 1991
 , un jeu vidéo sorti en 2006
  , un jeu vidéo sorti en 2017